

Codici 
 KZ – codice vettore IATA di Nippon Cargo Airlines
 KZ – codice HASC del comune di Kriva Palanka (Macedonia del Nord)
 KZ – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Kazakistan

Informatica 
 .kz – dominio di primo livello del Kazakistan

Altro 
 Kz – abbreviazione locale della Kwanza, valuta dell'Angola
 KZ – sigla di Konzentrationslager, lager della Germania nazista
 KŽ – targa automobilistica di Križevci (Croazia)
 KZ – targa automobilistica di Kozani (Grecia)
 KZ – sigla normalmente usata dai linguisti per riferirsi alla Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, nota come Kuhn's Zeitschrift dal nome del suo fondatore (1852)
 Gilera KZ – moto da 125cc della Gilera
 Renault KZ – automobile della Renault
 KZ – abbreviazione di Korean Zombie, pseudonimo dell'atleta di arti marziali miste Jung Chan-Sung